Nieuw-Apostolische Kerk (kerkgenootschap), een apostolisch kerkgenootschap in Nederland

Gebouwen:
Nieuw-Apostolische kerk (Assen), in Drenthe
Nieuw-Apostolische Kerk (Johan Willem Frisostraat, Sneek), in Friesland
Nieuw-Apostolische Kerk (Middelzeelaan, Sneek), in Friesland
Nieuw-Apostolische kerk (Eindhoven), in Noord-Brabant
Nieuw-Apostolische kerk (Geleen), in Limburg
Nieuw-Apostolische kerk (Heerlen), in Limburg
Nieuw-Apostolische kerk (Kerkrade), in Limburg
Nieuw-Apostolische kerk (Landgraaf) (Waubach), in Limburg
Nieuw-Apostolische Kerk (Leeuwarden), in Friesland
Nieuw-Apostolische kerk (Sittard), in Limburg